Molekulska formula -{C6H5N3}- se može odnositi na:

 Benzotriazol
 Fenil azid
 Pirazolopirimidin